Hipparchia peut faire référence à :
 Hipparchia, philosophe cynique grecque de la fin du  siècle av. J.-C., sœur de Métroclès et femme de Cratès de Thèbes,
 Hipparchia (papillon), genre de papillons de la famille des Nymphalidés.